El término Puerto Cortés puede referirse a:

 Puerto Cortés, ciudad de Honduras;
 Puerto Cortés, localidad de Baja California Sur, México;
 Puerto Cortés, ciudad de Costa Rica.